Das ABN AMRO World Tennis Tournament 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 11. bis zum 17. Februar 2013 in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in San José die SAP Open sowie in São Paulo die Brasil Open gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zum ABN AMRO World Tennis Tournament, welches zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte, nur zur Kategorie ATP World Tour 250.

Titelverteidiger im Einzel war Roger Federer, der im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Julien Benneteau in zwei Sätzen ausschied. Trotz starker Leistung während der ganzen Woche, verlor der Franzose das Finale gegen den Argentinier Juan Martín del Potro in zwei Sätzen mit 7:62 und 6:3. Im Doppel waren Michaël Llodra und Nenad Zimonjić die Titelverteidiger. Zimonjić konnte mit seinem neuen Partner Robert Lindstedt gegen das Duo Thiemo de Bakker und Jesse Huta Galung 5:7, 6:3 und [10:3] gewinnen und verteidigte somit seinen Titel vom Vorjahr. Michaël Llodra hingegen nahm in diesem Jahr nicht am Turnier teil.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das ABN AMRO World Tennis Tournament 2013 fand am 9. und 10. Februar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem ABN AMRO World Tennis Tournament 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 124 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 126 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 117 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Rotterdam